Сарваш ()
Топоним
 Сарваш — город в юго-восточной Венгрии.

Фамилия
 Сарваш, Габор (1832—1895) — венгерский языковед и педагог.
 Сарваш, Габор (1943–1992) – венгерский тяжелоатлет, тренер.

См. также 
 Сарва (значения)